Брендан Глисон (; Даблин, 29. март 1955) ирски је глумац.

Филмографија 

|-
| 1992. || Тамо далеко || -{Far and Away}- || полицајац||
|-
| 1995. || Храбро срце || -{Braveheart}- || Хамиш Кембел||
|-
| 1996. || Мајкл Колинс || -{Michael Collins}- || Лијам Тобин||
|-
| 1998. || Генерал || -{The General}- || Мартин Кејхил||
|-
| 1998. || Ово је мој отац || -{This Is My Father}- || Гарда Џим||ТВ филм
|-
| 1998. || Прича о Свитију Барету || -{The Tale of Sweety Barrett}- || Свит Барет||
|-
| 1999. || Језеро страха || -{Lake Placid}- || шериф Хенк Кио||
|-
| 1999. || Мој живот до сада|| -{My Life So Far}- || Џим Менрис||
|-
| 2000. || Немогућа мисија 2 || -{Mission: Impossible II}- || Џон Џ. Маклој||
|-
| 2000. || Харисоново цвеће || -{Harrison's Flowers}- || Марк Стивенсон||
|-
| 2000. || Слана вода || -{Saltwater}- || Сајмон||
|-
| 2000. || Дивљи Хари || -{Wild About Harry}- || Хари Маки||
|-
| 2001. || Панамски кројач || -{The Tailor of Panama}- || Микеланђело "Мики" Абраксас||
|-
| 2001. || Вештачка интелигенција || -{A.I. Artificial Intelligence}- || гроф Џонсон-Џонсон||
|-
| 2002. || 28 дана касније || -{28 Days Later}- || Френк||
|-
| 2002. || Банде Њујорка || -{Gangs of New York}- || Волтер 'Монах' Макгин||
|-
| 2002. || Тамно плаво || -{Dark Blue}- || Џек ван Метер||
|-
| 2003. || Хладна планина || -{Cold Mountain}- || Стоброд Тјус||
|-
| 2004. || У мојој земљи || -{In My Country}- || др Јагер||
|-
| 2004. || Троја || -{Troy}- || Менелај||
|-
| 2004. || Село || -{The Village}- || Огаст Николсон||
|-
| 2004. || Шести стрелац || -{Six Shooter}- || Донели||кратки филм
|-
| 2005. || Небеско краљевство || -{Kingdom of Heaven}- || Рене од Шатијона||
|-
| 2006. || Доручак на Плутону || -{Breakfast on Pluto}- || Џон Џо Кени||
|-
| 2006. || Хари Потер и ватрени пехар || -{Harry Potter and the Goblet of Fire}- || Лудооки Ћудљивко||
|-
| 2006. || Снови у блату || -{Studs}- || Волтер Киган||
|-
| 2006. || Тигров реп || -{The Tiger's Tail}- || Лијам О'Лири||
|-
| 2007. || Бостонска браћа || -{Black Irish}- || Дезмонд||
|-
| 2007. || Хари Потер и Ред феникса || -{Harry Potter and the Order of the Phoenix}- || Лудооки Ћудљивко||
|-
| 2007. || Беовулф || -{Beowulf}- || Виглаф||глас
|-
| 2008. || У Брижу || -{In Bruges}- || Кен||
|-
| 2009. || Брендан и тајне Келса || -{The Secret of Kells}- || Абот Келач||глас
|-
| 2009. || Перијерова награда || -{Perrier's Bounty}- || Дарен Перјер||
|-
| 2009. || Олуја рата || -{Into the Storm}- || Винстон Черчил||ТВ филм
|-
| 2010. || Зелена зона || -{Green Zone}- || Мартин Браун||
|-
| 2010. || Хари Потер и реликвије Смрти: Први део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1}- || Лудооки Ћудљивко||
|-
| 2011. || Чувар закона || -{The Guard}- || Гери Бојл||
|-
| 2011. || Алберт Нобс || -{Albert Nobbs}- || доктор Холоран||
|-
| 2011. || Куп || -{The Cup}- || Дермот Велд||
|-
| 2012. || Сигурна кућа || -{Safe House}- || Дејвид Барлоу||
|-
| 2012. || Гавран || -{The Raven}- || Чарлс Хамилтон||
|-
| 2012. || Пирати: Банда неприлагођених || -{The Pirates! In an Adventure with Scientists!}- || Пират са гихтом||глас
|-
| 2012. || Правило ћутања || -{The Company You Keep}- || Хенри Озборн||
|-
| 2013. || Штрумпфови 2 || -{The Smurfs 2}- || Виктор Дојл||
|-
| 2013. || Велико завођење || -{The Grand Seduction}- || Мари Френч||
|-
| 2014. || Голгота || -{Calvary}- || Џејмс Лавел||
|-
| 2014. || На рубу времена || -{Edge of Tomorrow}- || генерал Бригам||
|-
| 2014. || Песма мора || -{Song of the Sea}- || Конор||глас
|-
| 2014. || Азил у Стоунхерсту || -{Stonehearst Asylum}- || стручњак за ванземаљце||
|-
| 2015. || У срцу мора || -{In the Heart of the Sea}- || стари Томас Никерсон||
|-
| 2015. || Суфражеткиње || -{Suffragette}- || Стид||
|-
| 2016. || Assassin's Creed || -{Assassin's Creed}- || Џозеф Линч||
|-
| 2022. || Духови острва || -{The Banshees of Inisherin}- || Колм Доерти ||
|-
| 2024. || Џокер: Фоли а ду || -{Joker: Folie à Deux}- ||  ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1955.
Ирски глумци
Добитници награде Сателит
Добитници Награде Бостонског друштва филмских критичара
Глумци у филмском серијалу Хари Потер